Correo privado puede referirse a:

 un servicio de correo postal gestionado por una empresa privada; o
 un mensaje privado de correo electrónico.